Nur peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
  La gmina de Nur est une gmina dans la powiat d'Ostrów Mazowiecka dans la Voïvodie de Mazovie 
 Nur, village et chef-lieu de la gmina du même nom
en  :
 Monts Nur, une chaîne de montagnes du Sud-Est de la Turquie